Schück ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schück (1897–1958), schwedischer Historiker und Bibliothekar  
 Elisabeth Schück (* 1848), deutsche Übersetzerin und Schriftstellerin
 Franz Schück-Breslauer (1888–1958), deutscher Chirurg und Neurochirurg
 Henrik Schück (1855–1947), schwedischer Literaturwissenschaftler  
 Herman Schück (1925–2015), schwedischer Historiker  
 Holger Schück (1950–2009), deutscher Sportjournalist und Buchautor
 Jo Schück (* 1980), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Mina Schück (1816–1906), schwedische Pianistin
 Peter Schück (Johann Peter Schück; 1811–1892), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenliedautor
 Richard Schück (1859–nach 1899), deutscher Jurist und Autor